

События 
 11 января — решение о создании парламентской армии.
 (Англия) Весна — Создание 22-тысячной армии «нового образца» во главе с Томасом Ферфаксом. Начальником кавалерии стал Кромвель.
 14 июня — в Англии армия парламента разгромила армию короля близ деревни Нейзби в ожесточённом бою.
 Сражение при Нэзби (Нортгемптоншир). Разгром войск Карла I парламентской армией. Июнь — В тюрьму за памфлеты брошен Лильберн. Идёт систематическое очищение от роялистов отдельных районов и крепостей на западе и северо-западе. Карл бежал на Север. Движение клобменов в западных графствах. На его подавление брошены войска Кромвеля и Ферфакса.
 Началось правление Алексея Михайловича, русского царя.
 Мир Дании и Швеции в Брёмсебру. Швеция получает острова Готланд, Эзель, владения Емтланд, Херьедален, на 30 лет Халланд.
 1645—1669 — Война Османской империи с Венецией.
 1645—1680 — Хан Бухары Абдул-Азиз. Народное восстание в селении Дахбед (близ Самарканда).
 Могольские войска захватили Балх и Бадахшан в Бухарском ханстве.
 Армия маньчжуров вторглась из Чжили в Шэньси и разбила при Тунгуане Ли Цзычэна, который отступил в Хубэй. Часть армии маньчжуров двинулась на восток, часть на запад, в Сычуань. Настигнут и убит Ли Цзычэн.
 Маньчжурские войска, подошедшие из Хэнани и Шаньдуна, осадили и взяли крепость Гуйдэ и двинулись к реке Хуай. Район Великого канала защищало небольшое минское войско Ши Кэфа. Оно укрылось в Янчжоу. Маньчжуры взяли Янчжоу и устроили жесточайшую 10-дневную резню. Маньчжуры направились к Янцзы, ночью переправились через неё и двинулись к Нанкину. Император бежал вместе с двором. 25 мая — Нанкин сдался без сопротивления. Маньчжуры учинили грабежи и убийства. Затем пал Ханчжоу. В Цзянъине горожане восстали. После 3-месячной осады маньчжуры взяли город и устроили страшную резню (истребив до 100 тыс. чел.). После 2-месячной осады взят Цзядин.
 Организация крупных купцов Юго-Западного Китая предоставила антиманьчжурскому лагерю 3 тыс. кораблей. Командующим стал выборный старшина организации Чжэн Чжилун (бывший морской разбойник).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1645 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1645 году
 13 июля — Михаил Фёдорович, первый царь из династии Романовых. Начало правления Алексея Михайловича.
 18 августа — Стрешнева Евдокия Лукьяновна, вторая жена Михаила Фёдоровича, мать царя Алексея Михайловича.
 13 июня — Симмэн Мусаси-но-Ками Фудзиварна-но-Гэнсин, легендарный японский фехтовальщик и основатель школы Хёхо Нитэн Ити-рю.

См. также

Примечания